Fleurey ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Fleurey im Département Doubs
Fleurey-lès-Faverney im Département Haute-Saône
Fleurey-lès-Lavoncourt im Département Haute-Saône
Fleurey-lès-Saint-Loup im Département Haute-Saône
Fleurey-sur-Ouche im Département Côte-d'Or